Carl Elsener ist der Name folgender Personen:

* Carl Elsener (1886–1950) (1886–1950), Schweizer Unternehmer und Schwyzer Kantonsrat
 Carl Elsener senior (1922–2013), Schweizer Unternehmer
 Carl Elsener junior (* 1958), Schweizer Unternehmer

Siehe auch:
 Karl Elsener